Проклета авлија се може односити на:

 Проклета авлија, роман Иве Андрића из 1954.
 Проклета авлија (филм), филм из 1984.